Carry You Home (Tiësto) - single
 Carry You Home (James Blunt) - single
 Carry You Home (Zara Larsson) - single